Мари́я Алекса́ндровна Харенко́ва (род. 29 октября 1998 года, Ростов-на-Дону, Россия) — российская гимнастка.

Мастер спорта России международного класса. Член сборной команды России (основной состав).

В юниорской части чемпионата Европы 2012 по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командных соревнованиях, вольных упражнениях и на бревне и бронзу в опорном прыжке. Весной 2014 года на мартовском этапе Кубка мира в Котбусе дебютировала среди взрослых на международном уровне, заняв там второе место на бревне и третье в вольных упражнениях.

На чемпионате России 2014 победила на бревне. В индивидуальном многоборье на Кубке России 2014 показала второй результат.

На чемпионате Европы 2014 в Софии стала чемпионкой в соревнованиях на бревне (став самой юной чемпионкой на этом снаряде в истории чемпионатов Европы) и бронзовой медалисткой в командном первенстве.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России
 Результаты соревнований

Гимнасты России
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы России по спортивной гимнастике